Список ссавців Гаїті містить перелік із 47 видів, у тому числі 1 — чужорідний. Список створено згідно з МСОП. У нього не включено забрідлих і свійських ссавців.

Природоохоронні статуси 
Із зазначених у таблиці видів, 9 — є вимерлими, 3 — під загрозою вимирання, 2 — уразливі, 2 — близькі до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Гаїті